ПТС — аббревиатура:
 паспорт транспортного средства
 пассажирская техническая станция
 первичная тепловая схема
 передвижная телевизионная станция
 «Пермские телекоммуникационные системы»
 Петербургская телефонная сеть, с апреля 2006 — петербургский филиал ОАО «Северо-Западный Телеком»
 плавающий транспортёр средний
 плотное телосложение (используется исключительно при составлении словесного портрета)
 приемо-транспортное судно (траулер)
 природно-техническая система
 предприятие торговли и сервиса
 программно-техническое средство
 противотанковые средства
 подарочный туристический сертификат
 подводное техническое средство
 подъёмно-транспортное средство
 постоянная тонкой структуры
 посттравматический синдром
 поточно-транспортная система
 помещение товарищества собственников
 полный телевизионный сигнал
 прицеп тракторный самосвальный